Oʻzbekiston PFL (2010) – 19. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Bunyodkor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobyli Alisher Khaliqov (Neftchi Fergana) oraz Nosir Otaquziyev (Olmaliq FK), którzy strzelili po 13 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2010 w piłce nożnej
2010 w Uzbekistanie